Zoanthidae är en familj av koralldjur. Zoanthidae ingår i ordningen Zoantharia, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Zoanthidae 71 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Zoanthidae